Cowperthwaite ist der Familienname von:

 Gabriela Cowperthwaite (* 1971), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Gordon Cowperthwaite († 1998), kanadischer Wirtschaftsprüfer